NGC 4176 (другое обозначение — PGC 38928) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4176
Дева (созвездие)